Креншо има више значења:
 Округ Креншо (Алабама)
 Креншо (Пенсилванија)
 Креншо (Мисисипи)